Barbosa de Souza ist der Familienname folgender Personen:

 Ednei Barbosa de Souza (Ednei; * 1990), brasilianischer Fußballspieler 
 Elierce Barbosa de Souza (Souza; * 1988), brasilianischer Fußballspieler
 Rivaldo Barbosa de Souza (Rivaldo; * 1985), brasilianischer Fußballspieler 
 Vinícius Goes Barbosa de Souza (Vinícius; * 1991), brasilianischer Fußballspieler